Helsdorf steht für:
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Helstroff im Département Moselle
 Helsdorf, einen Ortsteil der Stadt Burgstädt in Sachsen